Zhao är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 趙, förenklat 赵, pinyin Zhào. Utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text kan namnet transkriberas Chao.
 
Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Zhao 452
 Chao 20
Tillsammans blir detta 472 personer.

Personer med efternamnet Zhao eller Chao
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Zhao Boju (1120–1182), målare
 Zhao Dan (1915–1980), skådespelare och regissör
 Zhao Hongbo (född 1973), konståkare
 Zhao Jingshen (1902–1985), författare och översättare
 Zhao Leji (född 1957), kommunistisk politiker
 Zhao Mengfu (1254–1322), målare, kalligraf, statsman 
 Zhao Peng (född 1983), fotbollsspelare
 Zhao Rugua (1179–1228), geografisk författare
 Zhao Xuri (född 1985), fotbollsspelare
 Zhao Yun (168–229), general som varut föremål för legendbildning
 Zhao Zhao (född 1982), ålare och installationskonstnär
 Zhao Ziyang (1919–2005), kommunistisk reformpolitiker
 Yuen Ren Chao (1892–1982), lingvist

Kvinnor
 Zhao Lihong (född 1972), fotbollsspelare
 Zhao Yudiao (född 1989), landhockeyspelare
 Zhao Yunlei (född 1986), badmintonspelare

Utan kinesisk härkomst
 Manu Chao (född 1961), fransk sångare och musiker med spanska föräldrar

Se även
 Lista över Songdynastins kejsare (960-1279), samtliga kejsare under den kinesiska Songdynastin

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina